PCD puede referirse a:

Sociedad 
 Coherencia de las políticas de desarrollo (policy coherence for development, en inglés), un planteamiento para integrar los aspectos social, económico y medioambiental del desarrollo sostenible;
 Personas con discapacidad;

Política 
 Partido de la Convergencia Democrática (Cabo Verde), partido político caboverdiano activo entre 1994 y 2006;
 Partido de Centro Democrático, partido político mexicano activo entre 1999 y 2000;
 Partido Cristiano-Demócrata, partido político francés fundado en 2009;

Música 
 The Pussycat Dolls, grupo musical estadounidense, abreviado a menudo como PCD;
 PCD, álbum debut del grupo The Pussycat Dolls;

Tecnología 
 Protein-coated disc (disco recubierto de proteínas, en inglés), un concepto teórico de tecnología de disco óptico;